Оксана Александровна Слюсаренко (; 23 апреля 1962, Одесса) — украинский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Черногории, доктор экономических наук (1998), профессор (2000).

Биография 
В 1984 окончила факультет организации механизированной обработки экономической информации Одесского политехнического института (ныне Одесский национальный политехнический университет) по специальности «инженер-экономист». В 1984—1989 — инженер научно-исследовательской части, ассистент кафедры, аспирант Одесского политехнического института.

1989—1993 — заведующая рекламно-информационным отделом, директор туристической фирмы, советник по экономике президента Одесского международного инновационного центра (АО «Инноцентр»).

1993—1996 — докторант Одесского государственного университета.

В 1995—1998 — президент Одесского международного инновационного центра (АО «Инноцентр»).

1998—1999 — ведущий научный сотрудник Совета по изучению производственных сил Украины Национальной академии наук.

1999—2002 — первый заместитель председателя правления, председатель правления ЗАО «Кредитно-гарантийное».

2002—2003 — начальник департамента финансовых учреждений и рынков Министерства финансов Украины.

С августа 2003 по февраль 2005 — советник Первого вице-премьер-министра Украины Николая Азарова.

В 2005—2007 — проректор по научной работе, ректор Украинской академии бизнеса и предпринимательства.

В марте 2007 стала заместителем Министра экономики Украины.

С 31 января 2008 года — Заместитель председателя Секретариата Президента, представитель Президента в Верховном Совете (Раде) Украины.

С 1 декабря 2008 г. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Черногории.

Автор более 100 научных работ, монографий и учебных пособий.

Примечания

Ссылки 
 Посольство Украины в Черногории

Послы Украины в Черногории
Выпускники Одесского национального политехнического университета
Женщины-дипломаты Украины